Barão do Rio Branco pode ser:

 José Maria da Silva Paranhos Júnior, o Barão do Rio Branco.
 Projeto Barão do Rio Branco - Plano de desenvolvimento da região amazônica.
 Forte Barão do Rio Branco - Fortificação ao norte da barra da baía de Guanabara.
 Monumento ao Barão do Rio Branco - Monumento público erigido na Praça da Alfândega, em Porto Alegre. 
 Dobrado Barão do Rio Branco - Composição do maestro brasileiro Francisco Braga.

Desambiguação